BFT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beaufort, Carolina del Sud (Stati Uniti)
Bft – multinazionale italiana attiva nel settore dell’Access Automation
 bft – codice ISO 639-3 della lingua balti